3. etape af Tour de France 2020 var en 198 km lang , som blev kørt den 31. august 2020 med start i  og mål i .

I en massespurgt vandt australske Caleb Ewan foran Sam Bennett og Giacomo Nizzolo.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Anthony Perez () - udgik efter styrt.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Officielle hjemmeside 

03
Tour de France 2020